Сан-Жозе-ду-Седру () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Запад штата Санта-Катарина. Входит в экономико-статистический микрорегион Сан-Мигел-ду-Уэсти. Население составляет 12 862 человека на 2006 год. Занимает площадь 279,581 км². Плотность населения — 46,0 чел./км².

История 
Город основан 27 июля 1958 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 118 515 341,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8954,02 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,804 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: мезотермический гумидный.

Муниципалитеты штата Санта-Катарина